Ива́н Влади́мирович Соловьёв:
 Соловьёв, Иван Владимирович (1908—1971) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Иван Владимирович (род. 1993) — российский футболист.